Neues Landhaus heißen:

 Landhaus Bregenz
 Neues Landhaus (Innsbruck)

Siehe auch: 
 Landhaus, Altes Landhaus